Arne Jensen (boogschutter), Tongaans boogschutter
 Arne Jensen (voetballer), Deens voetballer
 Arne Jensen (langlaufer), Noors langlaufer